Megyerendezés alatt a megyei beosztás jelentős átalakítását értjük. Magyarországon a Kiegyezés óta az alábbi jelentősebb megyerendezések zajlottak le:

 az 1876-os megyerendezés során megszüntették a különböző feudális eredetű speciális közigazgatási egységeket általánossá téve a megyei beosztást az ország egész területén
 az 1923-as megyerendezés során a közigazgatási beosztást hozzáigazították a trianoni békeszerződés szerinti új országhatárokhoz
 az 1945-ös megyerendezést elsősorban a második világháború után visszaállított országhatárok tették szükségessé
 az 1950-es megyerendezés a tanácsrendszer bevezetéséhez kapcsolódott és megszüntette a megyei beosztás korábbi szélsőséges aránytalanságait